Наименование, связанное с именем императрицы Екатерины Великой. Присваивалось в XVIII—XIX веках.

 Екатерининская  — дореволюционное наименование казацкой станицы Краснодонецкая (в Белокалитвинском районе Ростовской области)

 Екатерининская волость (значения) — наименование первичных административно-территориальных единиц в Российской Империи и в СССР до 1925 года.